Valcourt (Haute-Marne) - uma comuna francesa na região administrativa da Champanha-Ardenas, no departamento de Haute-Marne
Valcourt (Quebec) - uma cidade do Canadá na província de Quebec

Desambiguações de topônimos